Анри́ Жозе́ф Арпиньи́ (; 28 июня 1819, Валансьен — 28 августа 1916, Сен-Приве, департамент Йонна) — французский художник.

Биография 
Смолоду по настоянию семьи занимался предпринимательством, но затем любовь к живописи взяла верх, и в  возрасте Арпиньи поступил в парижскую студию Жана Алексиса Ашара. В конце 1840-х годах он впервые совершил поездку в Италию для работы, в 1850-е годы сблизился с Камилем Коро, вместе с которым отправился в Италию повторно. В 1861 году Арпиньи ожидал первый крупный успех на Парижском Салоне, участником которого он регулярно был и в дальнейшем.

Арпиньи считается одним из ведущих французских акварелистов своего времени. Основные его работы — пейзажная живопись, изображения детей, портреты. Многие из его лучших работ были написаны в Эриссоне, а также в регионах Ниверне и Овернь.

У него было множество учеников, среди них Эмиль Аппей, Жанна Ронжье, Джейн Ле Судье, Луи-Александр Кабье, Пьер Виньяль, Раймон Верден и Эмиль Дардуа.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Henri-Joseph Harpignies
 Henri-Joseph Harpignies — Works

Художники Франции XIX века
Художники Франции XX века
Художники-пейзажисты Франции
Акварелисты Франции